Розтруб (розширення труби) — лійкоподібне розширення на кінці трубки, труби; предмет такої форми.
 Розтруб (елемент духових інструментів) — розширений вихідний отвір деяких духових музичних інструментів.
 Розтруб (частина одягу, взуття) — розширена частина в одязі або взутті.
 Розтруб (розширення тунелю, гірничої виробки) — широка частина проходу, тунелю і т. ін.
 Розтруб продажів (англ. sales funnel, purchase funnel) — модель шляху клієнта в маркетингу.

Примітки

Джерела